Кызылтан — аул в Нововаршавском районе Омской области России. Входит в состав Черлакского сельского поселения.

История 
В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Третье отделение совхоза имени 50-летия СССР переименован в аул Кызылтан.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нововаршавского района